Брен (фр. Brain) — многозначный термин.

 Брен — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. 
 Брен — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Брен — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия. 
 Брен, Пьер (1900—1951) — бельгийский футболист, полузащитник.
 Брен, Раймон (1907—1978) — бельгийский футболист, нападающий.
 Брен-л’Аллё — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.
 Брен-ле-Конт — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Эно, округ Суаньи.
 Брен-ле-Шато — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Валлонский Брабант, округ Нивель.
 Брен-сюр-Сей — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.
 Bren — английский ручной пулемёт, модификация чехословацкого пулемёта ZB-26.